Elżbieta węgierska (zm. 1150–1154) – królewna węgierska, księżna polska, pierwsza żona Mieszka III Starego
 Elżbieta węgierska (zm. po 1189) – królewna węgierska, księżna czeska
 Elżbieta z Turyngii czasami nazywana Elżbietą Węgierską (1207–1231) – królewna węgierska, święta Kościoła katolickiego
 Elżbieta węgierska (1292–1338) – królewna węgierska, dominikanka